Steere steht für:
 Mount Steere, Berg in den Crary Mountains, Marie-Byrd-Land, Antarktika

Steere ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Beal Steere (1842–1940), US-amerikanischer Ornithologe und Forschungsreisender
 Richard Steere (1909–2001), US-amerikanischer Florettfechter
 William Campbell Steere (1907–1989), US-amerikanischer Botaniker